

Чернеюв — село в гміні Серники Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Чернеюв — село в гміні Яблонна Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Черніїв (Чернеюв) — село в гміні Камінь Холмського повіту Люблінського воєводства